Piti – okręg administracyjny Guamu i jednocześnie jedna z miejscowości.
 Piti, właśc. Francisco Medina Luna – hiszpański piłkarz drużyny Rayo Vallecano Madryt
 Péter Piti – węgierski zapaśnik